Роберто Флорес има више значења:

 Роберто Флорес, Ла Палма (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Роберто Флорес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику